Aveyron est un nom propre qui peut désigner :

Hydronyme 
 LAveyron (affluent du Tarn) est une rivière française se jetant dans le Tarn.
 LAveyron (Loing) est une rivière française se jetant dans le Loing, affluent de la Seine.

Toponyme 

 Le département de l'Aveyron est un département français.